Bedrijf
 Brouwerij Duvel Moortgat, Belgische bierbrouwerij in Breendonk

Personen met de achternaam Moortgat
 Achilles Moortgat, Belgisch beeldhouwer en schilder
 Albert Moortgat, Belgisch ondernemer en politicus
 Alfons Moortgat, Belgisch componist en letterkundige
 Antoon Moortgat, Belgisch journalist, redacteur, auteur, dramaticus en Vlaams activist
 Gabriëlla Moortgat, Belgisch onderneemster en politica
 Jan Leonardus Moortgat, Belgisch ondernemer en politicus
 Michel Moortgat (1967), Belgisch ondernemer

Nederlandse of Vlaamse achternaam